Lich ist der Name folgender Orte:

 Lich, Stadt im Landkreis Gießen, Hessen
 Lich-Steinstraß (Jülich), Stadtteil von Jülich im Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Lich-Steinstraß (Niederzier), abgebaggerter Stadtteil von Niederzier im Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen

Lich steht außerdem für:

 Lich (Untoter), ein untoter Magier
 Lich (Pulsar), ein Pulsar

Siehe auch

 Licher Privatbrauerei in Lich
 Litsch